Краса́вка — деревня Ульяновского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 43 хозяйства, 95 жителей.

География 
Деревня расположена на северо-западе Тамалинского района, в 4 км северо-восточнее административного центра сельсовета села Ульяновка, расстояние до районного центра пгт. Тамала — 18 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня образована в конце XVIII века как посёлок крестьян, отселившихся от общины Кевдо-Вершина. С 1780 года — в Сердобском уезде Саратовской губернии, после 1795 года — в Чембарском уезде Пензенской губернии, с 1912 года — в Волче-Вражской волости Чембарского уезда Пензенской губернии. С 1955 года — в Липовском сельсовете Белинского района Пензенской области, затем передана в Ульяновский сельский совет Тамалинского района. В деревне располагалась бригада колхоза «Родина».

Численность населения

Улицы 
 Степная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 
 Красавка на карте Пензенской области
 Ныне существующие населенные пункты Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района